Enander är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra följande personer: 

 Bo Enander (1904–1960), historiker och författare
 Crister Enander (född 1960), skribent och författare
 Göran Enander (född 1955), ämbetsman, landshövding i Uppsala län
 Johan Enander (1826–1909), kyrkoherde och politiker
 Johan Alfred Enander (1842–1910), svensk-amerikansk tidningsman
 Samuel Enander, flera personer
 Samuel Enander (biskop) (1607–1670), kyrkoman, adlad Gyllenadler
 Samuel Enander (ämbetsman) (1733–1803), postmästare
 Samuel Enander (arkitekt) (1788–1843), ritade många kyrkor
 Sven Johan Enander (1847–1928), kyrkoherde och politiker

Svenska efternamn